Windegg heißen folgende geographischen Objekte: 

 Windegg (Bad Kohlgrub), eine Einöde der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Windegg (Stockach), ein Weiler der Stadt Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Windegg (Immendingen), eine Einöde der Gemeinde Immendingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

 Windegg (Gemeinde Steyregg), Ort bei Steyregg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Windegg (Gemeinde Schwertberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Windegg (Gemeinde Pfafflar), Ortslage von Bschlabs, Bezirk Reutte, Tirol
 Windegg (Gemeinde Tulfes), Gehöft bei Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol 
 Windegg (Stubaier Alpen), ein Berg in Tirol
 Windegg (St. Leonhard in Passeier), Ort in der Gemeinde St. Leonhard in Passeier, Südtirol
Herrschaften:
 Gaster (Landschaft), alte Herrschaft Windegg, Amtssitz auf der Burg Niederwindegg
Bauwerke
 Burgruine Windegg, nördlich von Schwertberg im Bezirk Perg im Mühlviertel in Oberösterreich 
 Herrensitz Windegg, bei Wald ZH 
 Villa Windegg, Herrenhaus in Zürich
 Hofkapelle Windegg, Tirol

Siehe auch:
Windeck (Begriffsklärung)
Niederwindegg